

Салкі — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Салкі — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства